Павильон Тяньи () — древнейшая сохранившаяся частная библиотека в Китае. Находится в городе Нинбо, восточнее парка ЮэХу. Основана Чиновником Минского Китая Фан Цинем в 1561 году.

Во время династии Цин император Цяньлун посетил библиотеку и приказал по её образу построить семь императорских библиотек, одна из которых находится в Запретном городе.

В настоящее время в павильоне находится музей.

Музей 

В музее находится экспозиции китайской живописи и каллиграфии, игровых костей Маджонга.

По состоянию на июнь 2009 года входной билет стоит 30 юаней для взрослых и 15 для учащихся.

Ссылки 
天一阁博物馆 - официальный сайт музея  

Музеи по алфавиту
Нинбо
Музеи Китая
Библиотеки Китая